Nortonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Nortonville (Kansas)
Nortonville (Kentucky)